Kraszew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Dmosin
 Kraszew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Andrespol

Zobacz też:
 Nowy Kraszew
 Stary Kraszew